Ciracap kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ciracap, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Ciracap, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar